Antonio Zucchi (slikar) (1726. – 1795.), talijanski slikar 
Antonio Zucchi (hokej na travi), argentinski hokejaški reprezentativac, sudionik OI